Belardi ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuele Belardi (* 1977), italienischer Fußballspieler
 Nando Belardi (* 1946), deutscher Sozialpädagoge und Hochschullehrer
 Pol Belardi (* 1989), luxemburgischer Jazz- und Fusionmusiker